La Guerre des mondes est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 

 La Guerre des mondes (The War of the Worlds), roman écrit par H. G. Wells, publié en 1898.

Cinéma 

 1953 : La Guerre des mondes (The War of the Worlds), film de Byron Haskin ;
 2005 : La Guerre des mondes (War of the Worlds), film de Steven Spielberg ;
 2005 : La Guerre des mondes (The War of the Worlds), film de Timothy Hines.

Télévision

Série télévisée 

 1988 - 1990 : War of the Worlds, série télévisée de Greg Strangis en 43 épisodes diffusée en syndication.
 2019 : La Guerre des mondes, série télévisée de Howard Overman.
 2019 : La Guerre des mondes, mini-série de Craig Viveiros.

Téléfilm 

 2005 : La Guerre des mondes (H.G. Wells' The War of the Worlds), téléfilm de David Michael Latt.

Radio 

 1938 : La Guerre des mondes, dramatique radio d'Orson Welles

Musique

 1978 : Jeff Wayne's Musical Version of The War of The Worlds est un conte musical rock.

Jeu vidéo 

 1998 : La Guerre des mondes, jeu vidéo de stratégie en temps réel développé par Rage Software pour PC et PlayStation

Sports 
 War of the Worlds, un spectacle de catch en paiement à la séance co-organisé par la fédération américaine Ring of Honor (ROH) et la fédération japonaise New Japan Pro Wrestling (NJPW).

Homonymie de titre